IJD est un sigle qui peut désigner :
 Islami Jamhoori Ittehad (en français, Alliance démocratique islamique), une ancienne coalition de partis politiques religieux ou conservateurs du Pakistan (1988-1993).

Iji est un nom qui peut désigner :
 Iji, un jeu vidéo freeware incluant des éléments de plate-forme et de tir.